Paris–Rouen steht für:

 Paris–Rouen 1869, erstes Radrennen zwischen zwei Städten in der Geschichte des Radsports
 Paris–Rouen 1894, Automobilrennen, das als das erste in der Geschichte des Automobilsports gilt